

Pessoas
Chauncey Billups
Chauncey H. Browning Jr.

Localidades
Chauncey (Geórgia)
Chauncey (Ohio)

Desambiguação